All My Loving:

 «All My Loving» — песня группы «Битлз» с альбома With The Beatles.
 All My Loving — мини-альбом (EP), выпущенный группой «Битлз».